Miejscowości w USA:
 Neligh – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
Gminy w USA:
 Neligh (ang. Neligh Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Neligh (ang. Neligh Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming